Côte-Nord, een administratieve regio in de Canadese provincie Québec
 North Coast (Californië), een regio in het noordwesten van de Amerikaanse staat Californië
 North Coast AVA, een wijnstreek in het noorden van Californië
 North Coast Brewing Company, een microbrouwerij en bar in Fort Bragg
 North Coast Journal, een alternatief weekblad in Humboldt County
 North Coast Section, een deelorganisatie voor sport in secundaire scholen langs de North Coast en de East Bay
 Northcoast Marine Mammal Center, een organisatie voor de redding en verzorging van zeezoogdieren in Crescent City (Californië)
 North Coast (New South Wales), een regio in de Australische staat New South Wales
 ABC North Coast, een lokale radiozender
 North Coast Football, een voetbalcompetitie
 North Coast Institute of TAFE, een scholengroep
 North Coast (Ohio), een regio in het noorden van de Amerikaanse staat Ohio
 North Coast Harbor, een wijk in Cleveland
 North Coast League, een sportconferentie voor secundaire scholen in Greater Cleveland
 North Coast Athletic Conference, een sportconferentie in het Amerikaanse Middenwesten
 North Coast Hiawatha, een voormalige passagierstrein tussen Chicago en Seattle
 North Coast Limited, een voormalige passagierstrein tussen Chicago en Seattle